Guyencourt o Guyancourt puede referirse a diversas localidades:

Guyancourt, comuna del departamento de Yvelines.
Guyencourt, comuna del departamento de Aisne.
Guyencourt-et-Plessis, antigua comuna de Aisne, actualmente es Villequier-Aumont.
Guyencourt-sur-Noye, comuna del departamento de Somme.
Guyencourt-Saulcourt, comuna del departamento de Somme.